Sarasvuo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1965), homme d'affaires finlandais
Virpi Sarasvuo (née en 1976), skieuse cross-country finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois